Alt Zauche-Wußwerk (Nedersorbisch: Stara Niwa-Wózwjerch) is een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg, en maakt deel uit van het Landkreis Dahme-Spreewald, het is tevens lid van de Amt Lieberose/Oberspreewald, een samenwerkinsverband van 8 gemeentes binnen het district.

Demografie 

Gemeente in Brandenburg